

Personen
 Fabricius (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
 Gaius Fabricius Luscinus (3e eeuw v.Chr.), Romeins generaal en politicus, tweemaal consul
 Georg Fabricius, geboren Georg Goldschmidt (1516-1571), Duits dichter en historicus
 Hieronymus Fabricius, geboren Girolamo Fabrici (1537-1619), Italiaans anatoom en chirurg
 Wilhelm Fabricius Hildanus, ook Wilhelm Fabry (1560-1634), Duits chirurg, medisch pionier
 David Fabricius, geboren David Faber (1564-1617), Duits theoloog, astronoom
 Johannes Fabricius (1587-1616), zoon van David
 Johann Albert Fabricius (1668-1736), Duits filoloog en biograaf
 Otto Fabricius (1744-1822), Deens missionaris en natuuronderzoeker
 Johann Christian Fabricius (1745-1808), Deens entomoloog, pionier in de biologie
 Jan Fabricius (1871-1964), Nederlands toneelschrijver
 Johan Johannes Fabricius (1899-1981), Nederlands schrijver en avonturier, zoon van Jan

Overig
 Fabricius (inslagkrater) van de Maan
 Pons Fabricius, de oudste brug van Rome, naar verluidt uit 62 v.Chr.

Zie ook
 Fabritius